Apalachicola, folyó az amerikai Florida államban
Apalachicola, város az amerikai Florida államban